Otó III del Sacre Imperi (980 – 1002), monarca de la dinastia otoniana del Sacre Imperi
 Otó III de Schweinfurt dit el Blanc (1057), marcgravi del Nordgau (1024-1031) i duc de Suàbia (1048-1057) 
 Otó III de Baviera o Otó I de Wittelsbach dit el cap Vermell (1117 - 1183), duc de Baviera (1180 - 1183), de la casa de Wittelsbach
 Otó III de Borgonya (1208 - 1248), comte d'Andechs, duc de Merània i comte de Borgonya 
 Otó III de Brandenburg (1215 - 1267), marcgravi de Brandenburg
 Otó III de Caríntia i I de Tirol o Gorízia-Tirol (~1265 - 1310), membre de la família dels Meinardins, duc de Caríntia, marcgravi de Carniola i comte de Tirol (1295 -1310)
 Otó III de Wittelsbach o Otó V de Baviera o Béla V d'Hongria i Croàcia (1261 - 1312), membre de la dinastia Wittelsbach, duc de la Baixa Baviera (1390-1312) i rei d'Hongria i Croàcia (1305 -1307 )